Duitsland:
Rickenbach (Hotzenwald), een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg
Rickenbach (Salem), een plaats binnen de gemeente Salem in Baden-Württemberg

Zwitserland:
Rickenbach (Basel-Landschaft), een gemeente in het kanton Basel-Landschaft
Rickenbach (Luzern), een gemeente in het kanton Luzern
Rickenbach (Solothurn), een gemeente in het kanton Solothurn
Rickenbach (Thurgau), een gemeente in het kanton Thurgau
Rickenbach (Zürich), een gemeente in het kanton Zürich